Schellingstraße steht für:
 Schellingstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Eilbek
 Schellingstraße (Hannover), siehe Liste der Baudenkmale in Buchholz-Kleefeld
 Schellingstraße (Ludwigshafen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Ludwigshafen-Friesenheim
 Schellingstraße (München)